Чемпионат Америки по баскетболу 1991 прошел в США с 27 июня по 5 июля. Это 5-й по счёту турнир. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных, разделённые на 2 группы.

По результатам соревнований прошёл отбор на летние Олимпийские игры 1992 в Барселоне.

Страны участники

Квалификация 
Квалификация проходилп согласно разделениям ФИБА Америка по подзонам. Следующие сборные квалифицировались:
 Южно-Американская подзона:
 
 
 
 
 Северо-Американская подзона:
 
 
 Центральноамериканская и карибская подзона:

Предварительные раунды

Группа A 

27 июня 1992

29 июня 1992

29 июня 1992

30 июня 1992

1 июля 1992

Группа B 

27 июня 1992

28 июня 1992

29 июня 1992

30 июня 1992

1 июля 1992

Второй раунд 

 Сборная Венесуэлы победила Канаду со счётом 76-72
 Сборная Пуэрто-Рико победила Аргентину со счётом 95-85

Итоговое положение 

 Сборные США, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Бразилии квалифицировались на летние Олимпийские игры 1992 года в Барселоне.

Ссылки 
FIBA Archive

Чемпионаты Америки по баскетболу
1992 год в баскетболе